UTP14C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 766 амінокислот, а молекулярна маса — 87 188.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез рибосом, диференціація клітин, сперматогенез, мейоз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки